Анто Дробняк (; родился 21 сентября 1968 года в Титограде) — югославский футболист, выступавший на позиции нападающего. С 2011 года помощник главного тренера сборной Черногории Бранко Брновича.

Тренерская карьера 
В сентябре 2011 года стал помощником главного тренера сборной Черногории Бранко Брновича.

Клубная статистика

Статистика в сборной

Примечания

Ссылки 
 
 

Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу
Игроки ФК «Будучност» Подгорица
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Бастия»
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Гамба Осака»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Мартиг»